Kapellenbach ist ein Gewässername:

 Kapellenbach (Altmühl), linker Zufluss der Altmühl in Eichstätt, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Kapellenbach (Bünzau), Zufluss der Bünzau in Bünzen, Gemeinde Aukrug,  Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Kapellenbach (Katzbach), rechter Zufluss des Katzbachs (zum Kraichbach) in Odenheim, Stadt Östringen, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg 
 Kapellenbach (Kleine Roth), rechter Zuflusses der Kleinen Roth (zur Zusam) bei Häder, Markt Dinkelscherben, Landkreis Augsburg, Bayern
 Kapellenbach (Weismain), linker Zufluss des Weismains in Röhrig, Altenkunstadt, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Kapellenbach, deutscher Oberlaufname des Úterský potok, linker Zufluss der Mies (tschechisch Mže) im Stausee Hracholusky bei Čerňovice (deutsch Tscherlowitz), Okres Plzeň-sever (deutsch Bezirk Pilsen-Nord), Tschechien